Тифон () — чудовисько в давньогрецькій міфології.
 Typhoon — бойова інформаційно-керуюча система ВМФ США, розробка якої припинена в 1963 році; до складу якої входили:
 RIM-50 Typhon LR — зенітна керована ракета великої дальності корабельного базування
 RIM-55 Typhon MR — зенітна керована ракета середньої дальності корабельного базування
 Тифон — сигнальний пристрій на великих вантажівках, кораблях, локомотивах
 Тифон — астероїд.

Див. також 
 Тіфон